Augusto Ferrero Costa (Lima, 3 de noviembre de 1944) es un abogado y político peruano. Fue presidente del Tribunal Constitucional entre el 5 de enero hasta el 5 de septiembre de 2022 y magistrado de dicha corte desde 2017 hasta 2023. Se desempeñó también como embajador de Perú en Italia durante 2009-2010.

Biografía 
Nació en Lima, el 3 de diciembre de 1944. Hijo del ex-Presidente del Consejo de Ministros, Raúl Ferrero Rebagliati y de Yolanda Costa Elice. Es hermano del ex-senador Raúl Ferrero Costa y primo de los exministros Carlos Ferrero Costa y Eduardo Ferrero Costa.

Realizó sus estudios primarios en el Colegio Inmaculado Corazón y los secundarios en el Colegio Santa María Marianistas de Lima.

Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el grado de Bachiller en 1969 con la tesis Las Excepciones en el Derecho Procesal Civil. Recibió el título de Abogado en mayo de 1969 y obtuvo el Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la tesis La Prescripción Extintiva.

Realizó sus estudios de Derecho tributario y Derecho Procesal Civil en la Universidad de Roma La Sapienza, en la cual fue alumno de Salvatore Satta.

En 1967, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, fue nombrado Secretario de la Comisión Reformadora de la Constitución Política del Estado.

En 1986 obtuvo el premio jurídico de la Fundación Manuel Bustamante por su trabajo El Derecho de Sucesiones en el nuevo Código Civil Peruano.

En 1995, fue nombrado como Embajador en Misión Especial para visitar a Venezuela, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador con el objetivo de exponer la posición peruana en relación con el conflicto con el Ecuador.

En 1996 fue nombrado como miembro de la Comisión Especial para el Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Civil.

En noviembre de 1996 fue nombrado como miembro de la Comisión Nacional encargada de organizar los actos conmemorativos del Primer Centenario del nacimiento de Raúl Porras Barrenechea.

Se ha desempeñado como director en las siguientes empresas: Compañía Molinera del Perú, Fábrica de Tejidos de Ica, Compañía de Seguros Atlas Assicurazioni Generali, Compañía de Seguros La Nacional, Lavaggi Hermanos, Mapfre Perú, Intradevco, Grupo Pana, Universidad San Ignacio de Loyola y de Empresa Editora La Industria de Trujillo.

Es socio del Estudio Ferrero Abogados, que ahora tiene el nombre de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

Vida política

Embajador de Perú en Italia 
El 1 de diciembre del 2009, fue nombrado como Embajador del Perú en Italia durante el 2.º gobierno de Alan García.

También fue representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y ante el Programa Mundial de Alimentos (PMA) con sede en Roma. De la misma manera, fue embajador concurrente ante Turquía, Chipre y San Marino.

Presentó sus Letras Credenciales ante el Presidente Giorgio Napolitano en febrero de 2010.

En diciembre del 2010, Ferrero renunció al cargo.

Candidato a la primera Vicepresidencia en 2011 
Para las elecciones generales del 2011, Ferrero fue candidato a la primera Vicepresidencia de la República en la plancha presidencial de Luis Castañeda Lossio por la Alianza Solidaridad Nacional. Sin embargo, la candidatura no pasó a la 2.ª vuelta tras quedar en el 5.º lugar de las preferencias.

Magistrado del Tribunal Constitucional 
El 25 de agosto del 2017, fue propuesto como Miembro del Tribunal Constitucional y fue elegido con 100 votos a favor por el Congreso de la República para el periodo 2017-2022.

Durante su labor en el Tribunal Constitucional, fue elegido como Vicepresidente del Tribunal Constitucional para los periodos 2019-2021 y 2021-2022.

En diciembre de 2021 fue elegido presidente del Tribunal Constitucional, cargo que asumiría el 5 de enero hasta el 5 de septiembre de 2022.

El 26 de enero de 2023, el Tribunal Constitucional a través de un comunicado a la opinión pública informó el cese de sus sus funciones como magistrado.

Trayectoria académica 
Se desempeñó como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima en los periodos 1987-1990 y 1993-1996. Fue Vice Rector de la misma universidad desde 1999 hasta 2004.

Ha sido Presidente de la Academia Peruana de Derecho y de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas.

Es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.

Publicaciones 

Derecho Procesal Civil – Excepciones (1972, 1974, 1980)
La Teoría de la acción y las excepciones.
La Prescripción Extintiva.
La Sucesión en el Nuevo Código Civil Peruano.
Derecho Civil, Sucesiones (1983, 1985, 1987, 1993, 1994 y 2002)
Tratado de Derecho de Sucesiones  (2002)
La presencia de Garibaldi en el Perú (2005)
La música, contexto y pretexto en la historia: selección de ensayos (2009)

Reconocimientos 

 Condecoración Francisco García Calderón del Colegio de Abogados de Lima.
Premio Manuel J Bustamante de la Fundación Manuel J. Bustamante.

Ha sido reconocido como profesor emérito:

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos
 Universidad de Lima

Ha sido reconocido como profesor honorario:

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
 Universidad Nacional de San Antonio Abad, Cusco
 Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica
 Universidad Inca Garcilaso de la Vega
 Universidad Particular de Chiclayo
 Universidad Particular de los Andes, Huancayo.

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 
 FERRERO “EL CANCILLER”
 Augusto Ferrero Costa, profesor emérito Ulima

Nacidos en Lima
Abogados de Perú
Embajadores de Perú en Italia
Profesores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Sanmarquinos (siglo XX)
Presidentes del Tribunal Constitucional del Perú